L'A2 Ethniki 1998-1999 è stata la 38ª edizione della seconda divisione greca di pallacanestro maschile. La 13ª edizione con il nome di A2.

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1998
Pallacanestro nel 1999
A2 Ethniki 1998-1999